Уолтер Матерс Резерфорд (; , Ньюлэндс — , Вестминстер) — британский гольфист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Резерфорд участвовал в одиночных соревнованиях по гольфу среди мужчин, в котором, с результатом 168 очков, занял второе место.

Ссылки 
 Уолтер Резерфорд на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Гольфисты Великобритании
Гольфисты на летних Олимпийских играх 1900 года
Персоналии, чья дата смерти не установлена